El término pasiega puede referirse a:

una persona o cosa perteneciente al pueblo pasiego o al municipio de Vega de Pas (Cantabria, España);
la cueva de La Pasiega, situada en el municipio de Puente Viesgo (Cantabria, España);
la raza bovina autóctona de la comarca de los Valles Pasiegos (Cantabria, España).